Купон (, от  «резать») может означать:
 Купон на скидку (сертификат на скидку) — документ (на бумажном носителе либо в цифровом виде), содержащий уникальный код, предоставляющий право на получение указанной в документе либо в условиях проводимого предложения скидки на определённые товары либо услуги. Купоны на скидку и сертификаты на скидку предоставляются и реализуются на рынке коллективных покупок.
 Купон (товарный), другое название отрезной талон, — бумага на получение (с деньгами или без денег) определённого товара в условиях или дефицита, или карточной системы. Отрезались (отрывались) от листа купонов, купонной книжки или карточки потребителя. Применялись во время товарного дефицита в Англии, Франции, СССР во время Второй мировой войны, а также в СССР (по областям или республикам) в 1989—1991 годах.
 Купон (облигация) — отрезная часть облигаций или других ценных бумаг (займов) определённого номинала или срока выплат, отрезавшаяся либо отрывавшаяся при выплате процентов и погашавшаяся банком. Отделённый купон недействителен.
 Купоно-карбованец — денежная единица Украины с 10 января 1992 по 1996 год.
 Белорусский купон — денежная единица Белоруссии до введения белорусского рубля.
 Молдавский купон — денежная единица Молдавии до введения лея.
 Грузинский купон, или купон лари, — денежная единица Грузии до введения лари.
 Сум-купон — денежная единица Узбекистана до введения узбекского сума.
 Купоно-рубль ПМР — денежная единица Приднестровья с 1993 по 31 декабря 2000 года.
 Купон (филателия) — часть марочного листа, отделённая от почтовых марок перфорацией (или узким белым полем у беззубцовых марок). Отделённый от марки купон недействителен и самостоятельной филателистической ценности не представляет.
 Международный ответный купон — купон Всемирного почтового союза для обмена на почтовые марки при оплате минимального почтового сбора за пересылку письма.
 Купон (текстильные ткани) — изображение на ткани (плетёное или отпечатанное), строго определённого размера; в полотне определяется как повторяющееся изображение.

Другое 
 Купон — малый геостационарный спутник связи.
 КУПОН — Коммунистический университет преподавателей общественных наук.